Opočno est un toponyme qui peut désigner :

Opočno, une ville du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové ;
 Opočno, une commune du district de Louny, dans la région d'Ústí nad Labem.

Homonymie de localités en  Tchéquie